Las siglas RTVC pueden referirse a:

 Radio Televisión Nacional de Colombia, una entidad de radio y televisión pública de Colombia
 Radio Televisión Canaria, un ente autonómico público de televisión y radio dependiente del Gobierno de Canarias